Землянка — углублённое в землю жилище, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй.

 «В землянке» («Землянка») — советская песня 1941 года.
 «Землянка» — пьеса Владимира Сорокина.

Россия 
 Землянка — хутор в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Землянка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Землянка — река, приток Маралихи, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.

Украина 
 Землянка — село, Кагарлыкский район, Киевская область.
 Землянка — село, Глуховский район, Сумская область.
 Землянка — село, Конотопский район, Сумская область.

См. также 
 Землянки